N8 ou N08 peut faire référence à :

Études 
 Partenariat de recherche N8, partenariat des huit meilleures universités du Nord de l'Angleterre.

Sciences 
Chimie 
 Azidopentazole (), un allotrope hypothétique de l'azote de formule brute N8 ;
 Octaazacubane (), un allotrope hypothétique de l'azote de formule N8.

Médecine
 Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs (N08), d'après la classification internationale des maladies ;
 N8, la huitième type de neuraminidase dans le virus de la grippe.

Téléphonie 
 Nokia N8, un smartphone sous Symbian^3.

Transports 
Aéronautique
 National Airlines (N8), une compagnie aérienne américaine.

Bus
 Ligne N08 du bus Noctis du réseau bruxellois.

Routes
 , dans plusieurs pays et régions.

Voir aussi 
  ou Numéro 8 ou 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres